Forbicina:

  — младший синоним рода растений .
  — младший синоним рода насекомых .